PNS Zulfiqar ist der Name von

 PNS Zulfiqar (K265) ex HMIS Dhanush (K265) ex HMS Deveron (K265)
 PNS Zulfiquar (F251)